EPC — аббревиатура:


Бизнес 
 Earnings Per Click — средний доход от клика в интернет-рекламе.
 Electronic Product Code — технология бесконтактной маркировки товаров в розничной торговле.
 Engineering, procurement and construction — способ контрактования в строительной отрасли.
 Event-driven Process Chain — тип блок-схемы, используемой для бизнес-моделирования.

Техника 
 Electronic Power Control — электронная система управления мощностью автомобильного двигателя (в просторечии «электронная педаль газа»).
  — сертификат энергоэффективности жилого здания в Великобритании.
 Evolved Packet Core — ядро архитектуры сети беспроводной связи SAE.

Общество и политика 
 European Patent Convention — межгосударственное соглашение о процедуре выдачи патентов на изобретения.
 European Political Cooperation — орган координации внешней политики Европейского союза (1970—1993).
 European Political Community — несостоявшийся проект объединения Европейского объединения угля и стали и Европейского оборонительного сообщества (1950-е годы).
  — часть XIV поправки к Конституции США.
  — Евангелическая пресвитерианская церковь.

Прочее 
  — тип эндотелиальных клеток.
 Epc. — обозначение , растения семейства Орхидные (гибрид эпидендрума и каттлеи).

Примечания